Oblivion es una palabra que en inglés significa "olvido" (o purgatorio, conceptualmente) y puede referirse a:

Cine 
 Oblivion, película de Joseph Kosinski estrenada en 2013.

Televisión 
 The Umbrella Academy, Temporada 3 (2022)

Cómic 
 Cómic The Umbrella Academy, Hotel Oblivion es la tercera entrega del cómic de Gerard Way.

Literatura 
 Oblivion: Stories, un libro de David Foster Wallace.

Música 
 Oblivion, canción de Mastodon.
 Oblivion, canción Indie de Grimes.
 Oblivion Dust, una banda de rock japonesa.
 Consign to Oblivion, es el segundo álbum lanzado por la banda neerlandesa de metal sinfónico Épica.
 Oblivion, obra de tango del compositor argentino Astor Piazzolla, de su álbum de 1977, Persecuta.
 Oblivion, canción de Labrinth.
 Oblivion, canción de The Strokes.
 Oblivion, canción de Royal Blood.
 Oblivion, canción de Terrorvision.
 Oblivion, canción de Bastille.
 Oblivion, canción de The Winery Dogs, de su ÁLBUM, Hot Streak.

Videojuegos 
 The Elder Scrolls IV: Oblivion en la saga de videojuegos The Elder Scrolls.